«Летнее утро, летняя ночь» () — сборник рассказов, выпущенный американским писателем Рэем Бредбери в 2007 году. 

Сборник является продолжением романа «Вино из одуванчиков» и повести «Лето, прощай!», образуя вместе с ними автобиографическую трилогию, рассказывающую о детстве писателя. Состоит из 27 рассказов, действие которых также происходит в вымышленном маленьком городке Гринтаун. На русском языке книга вышла в 2011 году в издательствах «Эксмо» и «Домино».

Список рассказов 

 Лето кончилось (End of Summer), 1948
 Большой пожар (The Great Fire), 1949
 Всё лето в одну ночь (All on a Summer’s Night), 1950
 Мисс Бидвелл (A Far-away Guitar), 1950
 Хлеб из прежних времен (The Pumpernickel), 1951
 Крик из-под земли (The Screaming Woman), 1951
 Всякое бывает (A Story of Love), 1951
 В июне, в тёмный час ночной (At Midnight, in the Month of June), 1954
 Летняя прогулка (Hopscotch), 1978
 Осенний день (Autumn Afternoon), 2002
 Туда и обратно (Arrival and Departure), 2008
 Красавица (The Beautiful Lady), 2008
 Приворотное зелье (Love Potion), 2008
 Ночная встреча (Night Meeting), 2008
 Кто-то умер (The Death of So-and-So), 2008
 У меня есть, а у тебя нету! (I Got Something You Ain’t Got), 2008
 Первопроходцы (The Waders), 2008
 Пёс (The Dog), 2008
 Река, что стремилась в море (The River That Went to the Sea), 2008
 Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети! (Over, Over, Over, Over, Over, Over, Over, Over!), 2008
 Проектор (The Projector), 2008
 Семирукие (The People with Seven Arms), 2008
 Серьезный разговор (или Мировое зло) (A Serious Discussion), 2008
 Светлячки (The Fireflies), 2008
 Цирк (The Circus), 2008
 Кладбище (или Склеп) (The Cemetery), 2008
 На исходе лета (Summer’s End), 1980

Рецензии 

 Андрей Щербак-Жуков пишет в «Независимой газете»:

Провинция везде одинакова — будь то Америка или Центральная Россия. Герои этих рассказов Брэдбери — в основном старики и дети. Дети с присущей нежному возрасту энергией ищут встреч с неведомым. А старики хранят патриархальный уклад. Молодежь ищет любви. А среднее поколение, как всегда, невнимательно и не замечает ничего, кроме собственных дел. Так, дядя с тетей в рассказе «Большой пожар» уверены, что их племяннице скоро сделают предложение, ведь она каждый вечер проводит с очень хорошим и заботливым молодым человеком, и только бабушка обращает внимание, что каждый вечер молодой человек другой… Девочка в рассказе «Крики из-под земли» слышит то, чего не желают слышать взрослые, и все же ей удается предотвратить страшное преступление и спасти женщину, заживо закопанную ревнивым мужем…Истории эти в большинстве своем просты. В них уже нет откровенной фантастики, нет звездолетов и других планет. Мудрому старому Рэю Брэдбери это все уже не нужно. Он знает, что каждый день может стать чудесным, а каждый человек — отдельная планета. Он это не только знает, но и умеет рассказать всем нам.

См. также 
 Лето, прощай!

Примечания

Ссылки 
 Тексты рассказов из сборника
 Информация о книге на сайте издательства «Эксмо»

Литературные сборники 2008 года
Рассказы Рэя Брэдбери
Сборники рассказов Рэя Брэдбери